Jedenaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w Willingen na Mühlenkopfschanze. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zostały rozegrane 29 stycznia, które wygrał Słoweniec Jurij Tepeš. Pierwszy konkurs indywidualny, który został rozegrany dzień później zwyciężył po raz trzeci z rzędu w rozgrywanych na tej skoczni zawodach Kamil Stoch, wyrównując osiągnięcie Japończyka Noriakiego Kasaiego. W konkursie drużynowym rozegranym 31 stycznia zwyciężyli Słoweńcy, przed gospodarzami i Norwegami. Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego rozegrane 1 lutego wygrał Piotr Żyła, natomiast w rozegranym później drugim konkursie indywidualnym nie miał sobie równych reprezentant gospodarzy, Severin Freund.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Willingen

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Willingen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen
2015 w Niemczech